Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2004 () был 14-м розыгрышем турнира. Финальная часть проходила в Германии с 27 мая по 8 июня 2004 года. Титул защищала сборная Чехии.

Чемпионат также являлся отборочным турниром на Летние Олимпийские игры 2004 года в Афинах. По итогам чемпионата три лучшие команды получили путёвки на Летние Олимпийские игры, присоединившись к сборной Греции.

По итогам турнира чемпионом Европы стала сборная Италии.

Квалификация

Участники

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Олимпийский плей-офф

Финал

Бомбардиры

Примечания

Олимпийские игры 2004 
По итогам турнира, путёвки на Олимпиаду 2004 получили Италия, Сербия и Черногория и Португалия, присоединившись к сборной Греции.

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2004
Футбол в Европе в 2004 году
Май 2004 года
Июнь 2004 года
Международные соревнования по футболу в Германии
Чемпионаты Европы в 2004 году
Чемпионаты Европы в Германии